Vorderwülbecke ist der Familienname folgender Personen:

 Manfred Vorderwülbecke (* 1940), deutscher Sportjournalist, Gymnasial- und Skilehrer
 Martin Vorderwülbecke, deutscher Mitinhaber der dapd Nachrichtenagentur